Fabbiani puede hacer referencia a:

Cristian Fabbiani, futbolista argentino.
Mariana Fabbiani, conductora de televisión argentina.
Oscar Fabbiani, futbolista argentino.